Canal 8 puede referirse a:

Argentina 
 Canal 8 (Santa Rosa).
 Canal 8 (San Juan).
 Canal 8 (Catamarca).
 Canal 8 (Córdoba).
 Canal 8 (Mar del Plata).
 Canal 8 de San Miguel de Tucumán.

Chile 
 Canal 8 de la Conurbación La Serena-Coquimbo.
 Canal 8 de Tongoy.

Costa Rica 
 Canal 8, canal operado por Grupo Multimedios.

El Salvador 
 Canal 8, de Asociación Ágape de El Salvador.

España 
 Canal 8 de Tenerife, Islas Canarias.

Nicaragua 
 TN8 de Sistema Nacional de Televisión, Managua.

Panamá 
 SCN Canal 8, que operó en la Zona del Canal de Panamá hasta 1999.

Paraguay 
 Canal 8 de Asunción, Paraguay.

Canal 08